Балка Бірюча - річка
 Бирюча Балка (стоянка)